La dinastía atálida fue un linaje griego que gobernó en la ciudad de Pérgamo tras la muerte de Lisímaco de Tracia, general de Alejandro Magno. Uno de los oficiales de Lisímaco, Filetero, se hizo con el poder en la ciudad en el 282 a. C. Los atálidas posteriores descienden de su padre, y convirtieron la ciudad en un reino. Átalo I se proclamó rey en la década del 230 a. C. tras sus victorias sobre los gálatas. Los atálidas reinaron en Pérgamo hasta que Átalo III legó el reino a la República romana en el 133 a. C.

Dinastía de Pérgamo

Genealogía 

 

Nota: Genealogía tomada de Hansen, págs. 26 y 45.

Bibliografía 
Hansen, Esther V. (1971). The Attalids of Pergamon. Ithaca, New York: Cornell University Press; London: Cornell University Press Ltd. ISBN 0-8014-0615-3.

Enlaces externos 

 
Reyes de Turquía